ADS или Ads или AdS это:
 Реклама — сокращение от Advertisements.
 Active Denial System — Система активного отбрасывания.
 Active Directory Service — Служба каталогов Microsoft Windows, которая позволяет централизованно управлять объектами в домене, в том числе определяет права пользователей на доступ к объектам.
 Advantage Database Server, клиент/серверная система управления данными.
 Airforce Delta Storm, видеоигра.
 Alternate Data Streams, механизм файловой системы NTFS, позволяющий хранить, в дополнение к обычным файлам, вспомогательные (служебные) именованные наборы данных.
 Anti-de Sitter space — Пространство анти-де Ситтера.
 Applied Digital Solutions, компания-разработчик систем безопасности.
 Ardrossan Harbour, железнодорожная станция в Великобритании.
 Astrophysics Data System, Система астрофизических данных NASA.
 Attention Deficit Syndrome, Синдром дефицита внимания или Нарушение внимания с гиперактивностью.
 Automated decision support, Система поддержки принятия решения.
 ADS 95 RANGER — тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат.
 ADS 16402 — двойная звёздная система, состоящая из двух солнцеподобных звёзд, расположенных в направлении созвездия Ящерица.
 American Depositary Share (ADS) - Американская депозитарная акция (АДА) — Сертификат на определенное количество акций иностранных компаний, выпущенный в соответствии с договором АДР. Свободно торгуется на рынке.
 Apache Directory Studio - встраиваемый сервер каталогов, написанный на Java.
Automation Device Specification - набор программных средств компании Beckhoff для организации обмена данными между TwinCAT/Windows-устройствами.